Добра может означать:
 Добра — город в Польше.
 Добра — город в Польше.
 Добра — гмина в Польше.
 Добра — гмина в Польше.
 Добра — деревня, Кильмезский район, Кировская область, Россия.
 Добра — город в Словакии.
 Добра — река в Румынии.
 Добра — река в Хорватии.
 Добра — река в Испании.

Персоналии 
  (1794—1870) — романо-греческий католический иерарх и религиозный деятель.
 Добра, Аница (род. 1963) — сербская киноактриса.
 Добра, Ярослава (1923—1971) — чешская певица (меццо-сопрано).

См. также 
 Добра Сан-Томе и Принсипи — валюта африканской страны Сан-Томе и Принсипи.
 Домбра — музыкальный инструмент в культуре тюркских народов.
 Домра — русский народный музыкальный инструмент.
 Добро (значения) — многозначный термин.